Reihe steht für:
 Reihenfolge, Anordnung mehrerer Elemente in einer geordneten Folge mit ausgewiesener Richtung
 Aneinanderreihung, Folge von Elementen, die optisch oder funktional in einem linearen Zusammenhang stehen
 Reihe (Biologie), spezielle Einteilung der biologischen Systematik
 Reihe (Mathematik), Summe über die Glieder einer Folge
 Reihe (Gruppentheorie), Teilmengenkette von Gruppen

Reihe steht im weiteren Sinn für:
 Reihenschaltung, im elektrischen Stromkreis
 Buchreihe, Serie von Büchern zu einem meist klar umrissenen Themenfeld
 Schriftenreihe, Serie von Heften oder Bänden zu einem eingegrenzten Themenfeld
 Zwölftonreihe, kompositorischer Kern von Werken der Zwölftonmusik
 die „Zeilen“ des Schachbretts, die quer zwischen den Gegnern angeordnet sind
 Ensemble „die reihe“, ein Wiener Orchester
 die Reihe, Musikzeitschrift für Serielle Musik
 Thorium-Reihe, Isotopenreihe
 Homologe Reihe in der Chemie

Siehe auch:
 Reih
 Gelbe Reihe
 Lange Reihe
 Mehrteiler
 Serie (Begriffsklärung)
 Strecke
 Zeile (Begriffsklärung)